Парламентские выборы в Южной Африке проходили 17 мая 1933 года для избрания 150 депутатов Палаты собраний. Это был 7-й парламент Южно-Африканского Союза. Национальная партия под руководством Джеймса Герцога получила ровно половину мест в Палате собраний. В результате Герцог сформировал правительство в коалиции с Южноафриканской партией. Национальная партия осталась доминирующей силой на третий срок.

Избирательный закон 
С 1929 года избирательный закон претерпел несколько изменений. В 1930 году право голоса получили все взрослые белые женщины. В 1931 году все мужчины европейского происхождения старше 21 года получили право голоса, когда для них были сняты ограничения на собственность и доход, которые ранее были факторами для регистрации при голосовании.

Одной из причин этих изменений, которые не касались небелого населения, было разбавить влияние небелых избирателей в Капской провинции и 
провинции Наталь.

Результаты 
Количество зарегистрированных избирателей было 957 636, что было вдвое больше, чем на предыдущих выборах в результате избирательных реформ. Было подано 323 417 голосов (из них 3 406 недействительных).

Примечания 

Выборы в ЮАР
ЮАР
1933 год в ЮАР
Май 1933 года